Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1966/67 werd gewonnen door Venlo.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: Kampong (West), Venlo (Zuid), HMC (Noord) en Hattem (Oost).

Eindstand heren

Legenda

Zie ook
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1966/67

Hockey in 1966
Hockey in 1967
 1966/67